Inner Circle () — ямайская регги-группа, основанная в 1968 году братьями Аяном и Роджером Льюисами. Международную популярность получили такие сочинения как Bad Boys («Плохие парни»), Sweat (A La La La La Long), Everything is Great («Все отлично»), Games People Play («Игры, в которые играют люди»).

Группа (с ещё живым вокалистом Джейкобом Миллером в своём составе) принимала участие в ямайском фильме 1978 года «Рокеры».

Состав участников 
 Аян Льюис (Ian Lewis) — бас-гитара, вокал
 Бернард (Таутер) Харви (Bernard (Touter) Harvey) — клавишные, вспомогательный вокал
 Ланселот Холл (Lancelot Hall) — барабаны, ударные инструменты
 Роджер Льюис (Roger Lewis) — гитара, вокал

Бывшие участники 
 Стивен «Кот» Кур (Stephen «Cat» Coore) — гитара, 1968—1973
 Майкл «Ибо» Купер (Michael «Ibo» Cooper) — клавишные, 1968—1973
 Уильям Стюарт (William Stewart) — ударные, 1970—1973
 Ирвин «Морковь» Джарретт (Irvin «Carrot» Jarrett) — ударная установка, 1970—1972
 Уильям «Кроличьи рывки» Кларк (William «Bunny Rugs» Clarke) — вокал, 1970—1972
 Чарльз Фаркухарсон (Charles Farquharson) — клавишные, 1973—1980
 Кельвин Маккензи (Calvin McKenzie) — ударные, 1973—1980
 Джейкоб Миллер (Jacob Miller) — вокал, 1974—1980 (погиб в автокрушении)
 Эд Элизальде (Ed Elizalde) — гитара, 1977—1978
 Джо Ортис (Joe Ortiz) — гитара, 1978—1980
 Лестер Эддерли (Lester Adderley) — гитара, 1979—1980
 Норман Грант (Norman Grant) — вокал, 1980
 Марк Кастро (Mark Castro) — гитара, 1981—1982
 Рик Хант (Rick Hunt) — гитара, вокал, 1981—1982
 Энтони «Младший» Дуглас (Anthony «Junior» Douglas) — барабаны, вспомогательный вокал, 1981—1984
 Кэлтон Кофи (Calton Coffie) — вокал, 1986—1994
 Дэйв Гонсалес (Dave Gonzales) — гитара, 1989
 Крис Бентли (Kris Bentley) — вокал, 1994—2008
 Дж. Джаз (Jr. Jazz) — вокал, гитара, 2008—2011
 Майкл Стерлинг (Michael Sterling) — гитара, вокал, 2013—2017

Дискография 
 1974 Rock The Boat
 1975 Blame It To The Sun
 1976 Reggae Thing
 1977 Ready For The World
 1978 Heavyweight Dub
 1978 Killer Dub
 1979 Everything Is Great
 1980 New Age Music
 1982 Something So Good
 1986 Black Roses
 1987 One Way
 1990 Rewind!, Pt.2: The Singers
 1991 Identified
 1992 Bad To The Bone
 1994 Bad Boys
 1994 Reggae Dancer
 1997 Da Bomb
 1997 Greatest Hits
 1998 Speak My Language
 1999 Jamaika Me Crazy
 2000 Big Tings
 2001 Jah Jah People
 2001 Barefoot In Negril
 2004 This Is Crucial Reggae
 2009 State of da World

Примечания 

Музыкальные коллективы Ямайки
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1968 году
Регги-группы